NGC 5001 (другие обозначения — UGC 8243, MCG 9-22-22, ZWG 271.20, IRAS13074+5345, PGC 45631) — галактика в созвездии Большая Медведица.

Этот объект входит в число перечисленных в оригинальной редакции «Нового общего каталога».

Примечания 

 

5001
Большая Медведица (созвездие)